Existuje více nositelů jména Jiří Pokorný:

 Jiří Pokorný (cyklista) (* 1956) – český cyklista
 Jiří Pokorný (fotograf) – český fotograf
 Jiří Pokorný (historik) (* 1957) – český historik, archivář a profesor
 Jiří Pokorný (judista) (* 1980) – český zápasník–judista
 Jiří Pokorný (lední hokejista) (* 1932) – český lední hokejista
 Jiří Pokorný (hokejista, 1992) (* 1992) – český lední hokejista
 Jiří Pokorný (režisér) (* 1967) – český režisér
 Jiří Pokorný (tanečník) (* 1971) – český tanečník